Onze - número
11 — o ano 11 d.C.
11 (álbum de Bryan Adams)
O dente Incisivo central superior direito, pela Notação Dentária FDI

0011